Melichthys är ett släkte av fiskar. Melichthys ingår i familjen tryckarfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tryckarfiskar
Melichthys